Olimbo kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Ólympos (bergstopp), Eparchía Ammochóstou,

Grekland 

 Ólymbos, ort, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar